Oriënteertafel (De Hoge Veluwe)
 Oriënteertafel (Kuiperberg)